«Pearl Jam» (также известный как The Avocado Album или Avocado) — восьмой студийный альбом американской рок-группы Pearl Jam, вышедший в 2006 году на лейбле J.

В музыкальном плане альбом ознаменовал возвращение группы к своему агрессивному ритмичному звучанию начала 90-х. Тексты песен были посвящены социально-политическим проблемам США, в частности — войне против терроризма.

Pearl Jam был положительно оценён критиками. Альбом дебютировал на второй строчке чарта Billboard 200, продаваясь лучше чем предыдущий релиз группы, Riot Act. В поддержку релиза было выпущено три сингла — «World Wide Suicide», «Life Wasted» и «Gone».

Запись

Музыка и тематика песен

Оформление и версии

Выпуск и продвижение

Отзывы

Список композиций

Участники записи 

Pearl Jam
 Джефф Амент — бас-гитара
 Мэтт Кэмерон — ударные, бэк-вокал
 Стоун Госсард — гитара
 Майк Маккриди — гитара
 Эдди Веддер — вокал, гитара, оформление и дизайн

Производство
 Фернандо Аподака — рисунки, дизайн диска
 Джон Бёртон, Сэм Хофштедт — звукоинженер
 Бум Гаспар — орган Хаммонда, пианино, орган
 Адам Каспер — продюсер, запись, микширование
 Грег Кеплингер, Аарон Мласко, Стив Ринков — техники
 Брэд Клаузен — фотографии, дизайн
 Джейсон Мюллер — художественный руководитель, дизайн диска
 Pearl Jam — производство
 Джордж Уэбб — гитарный техник
 Гари Уэстлэйк — клавишные

Позиции в чартах

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания 

Альбомы Pearl Jam
Альбомы J Records
Альбомы альтернативного рока
Хард-рок-альбомы